Binsengraben ist ein geographischer Name:

Orte:
 Binsengraben (Illertissen), Weiler der Stadt Illertissen, Landkreis Neu-Ulm, Bayern

Gewässer:
 Binsengraben (Alsenz), rechter Zufluss der Alsenz in Dielkirchen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Binsengraben (Binsenweihergraben West), linker Zufluss des Binsenweihergrabens West (zum Binsenweihergraben, zur Weihung) beim Stadtteil Wiblingen, kreisfreies Ulm, Baden-Württemberg
 Binsengraben (Hasselbach), rechter Zufluss des Hesselbach (zur Altmühl) nach Niederoberbach. Gemeinde Burgoberbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Binsengraben (Lohgraben), rechter Zufluss des Lohgrabens (zur Lein, zum Neckar) vor Schwaigern, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Binsengraben (Scheine), linker Zufluss der Scheine (zum Laimbach, zum Ehebach) vor Herpersdorf, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Binsenbach
 Binsenklinge